Il doppio del Puerto Rico Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Lise Gregory e Ronni Reis erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Patty Fendick e Jill Hetherington hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Gigi Fernández e Robin White.

Teste di serie
 Gigi Fernández /  Robin White (finale)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (campionesse)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Puerto Rico Open 1988